

Patronyme 

 Cyril Mango (1928-2021), byzantiniste de nationalité britannique ;
 Enez Mango (1993-), footballeuse kényane ;
 Giuseppe Mango (1954-2014), chanteur italien ;
Sandy Mango (1992-), autrice-compositrice-interprète française ;
 Senah Mango (1991-), footballeur togolais.

Toponyme 

 Mango, localité américaine de Floride ;
 Mango, village camerounais de l'arrondissement de Poli ;
 Mango, commune italienne de Coni ;
 Mango, ville togolaise des Savanes ;
 Mango, ville indienne du Jharkhand ;
 Mango Creek, ville bélizienne de Stann Creek.

Titres 

 Mango Kiss (2004), film américain de Sascha Rice.

Autres 

 Mango, entreprise textile espagnole ;
 Éditions Mango, maison d'édition française ;
 Mango Airways, compagnie aérienne sud-africaine ;
 Mango Gadzi, groupe de musique français ;
 Mango Groove, groupe de musique sud-africain ; 
 Mango, chaîne de télévision de téléachat polonaise ;
 Mango, espèce de graminée autrefois cultivée dans le sud du Chili ;
 Mango, partie des différentes espèces d'oiseaux-mouches ;
 Mango, logiciel de messagerie instantanée Jabber ;
 Mango, logiciel d'imagerie médicale ;
 Mango est le mot anglais pour Mangue



Homonymie de patronyme